C-Verdensmesterskabet i håndbold for kvinder 1986 var det første C-VM i håndbold for kvinder, og turneringen blev afviklet i byerne Sagunto, Mislata, Alicante, Denia, Valencia, Burriana og Castellon i Spanien i perioden 1. – 8. november 1986. De ti deltagende hold spillede om tre ledige pladser ved B-VM året efter.

Mesterskabet blev vundet af Østrig foran Danmark og Spanien, og dermed kvalificerede de tre hold sig til B-VM 1987.

Resultater

Indledende runde 

I den indledende runde var de ti hold opdelt i to grupper med fem hold. I hver gruppe spillede holdene alle-mod-alle, og de to bedste hold i hver gruppe gik videre til finalerunde om placeringerne 1-4. De resterende seks hold spillede videre i placeringskampene om 5.- til 10.-pladsen.

Gruppe A

Gruppe B

Placeringskampe

Finalerunde 

Finalerunden havde deltagelse af de fire hold, der sluttede på første- eller andenpladsen i de indledende grupper. Holdene blev samlet i en gruppe, hvortil resultater af indbyrdes opgør mellem hold fra sammen indledende gruppe blev overført, således at holdene ikke skulle mødes en gang til.

Kilder / eksterne henvisninger 
IHF – Women's World Championships C 
Women Handball World Championship 1986 Group C 

VM i håndbold
Håndbold i 1986
Kvindehåndbold